Николай Иванович Степаненко:
 Степаненко, Николай Иванович (род. 1956) — белорусский гребец-байдарочник.
 Степаненко, Николай Иванович (род. 1961) — латвийский рабочий, депутат Верховного Совета Латвийской ССР 11-го созыва. Степаненко, Николай Иванович (1960—2023) — украинский политик.